Wysiółek – przysiółek powstały wskutek przeniesienia się kilku gospodarstw poza zwartą zabudowę wsi, w obrębie jednak zwartego obszaru użytków rolnych należących do jednej wsi.

Jednostki osadnictwa w Polsce